Oaks (mot anglais signifiant chênes) est un terme pouvant désigner:

Sport
Oaks d'Epsom, course hippique anglaise
Irish Oaks, course hippique irlandaise
Oaks, course de lévriers anglais
Oaks, course de lévriers anglais
Les Oaks, surnom de l'équipe nationale roumaine de rugby
Diverses défuntes équipes sportives basées à Oakland en Californie
Oaks d'Oakland (PCL), équipe de baseball mineure de la Ligue de la côte du Pacifique
Oaks d'Oakland (ABL), équipe de basket-ball de l'American Basketball League
Oaks d'Oakland (ABA), équipe de basket-ball de l'American Basketball Association

Patronyme
Agnes Oaks, danseuse estonienne du English National Ballet 
Dallin D. Oaks, professeur de linguistique américain
Dallin H. Oaks (né en 1932), avocat, juriste et représentant religieux
David Oaks (né en 1955), activiste des droits civiques et homme d'affaires américain
Harold Anthony Oaks (1896-1968), pilote de chasse canadien
Jeff Oaks (né en 1964), poète et essayiste américain
Nathaniel T. Oaks (né en 1946), homme politique américain
Bob Oaks (né en 1952), homme politique américain
Robert C. Oaks (né en 1936), général américain de l'United States Air Force

Toponyme

Oaks, communauté du comté de Bell au Kentucky
Oaks, village du comté de Clay au Missouri
Oaks, communauté du comté d'Orange en Caroline du Nord
Oaks, ville du comté de Cherokee en Oklahoma
Oaks, communauté du comté de Montgomery en Pennsylvanie

Oaks, village au sud-ouest de Shrewsbury dans le Shropshire

Autres
Explosion d'Oaks, explosion de mine en 1866, près de Stairfoot en Angleterre
The Oaks, série télévisée américaine
The Oaks, groupe de musique rock américain

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme